Якушевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Заборского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заборский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 22 км, до центра муниципального образования Красного — 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Кротовская, Красное, Горяевская.

По переписи 2002 года население — 30 человек (14 мужчин, 16 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Якушевская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района